Бидзина (Александр Александрович) Кверна́дзе (; 1928—2010) — советский и грузинский композитор и педагог.  народный артист Грузинской ССР (1979).

Биография 
Родился 29 июля 1928 года в Сигнахи (ныне Грузия). В 1953 году окончил Тбилисскую консерваторию по классу композиции А. М. Баланчивадзе и А. В. Шаверзашвили.

В 1953—1968 годах — преподаватель теоретических дисциплин в музыкальных школах Тбилиси. С 1958 года — преподаватель кафедры композиции Тбилисской консерватории (с 1988 года — профессор).

Умер 8 июля 2010 года в Тбилиси.

Основные произведения 
 опера «И был год восьмой…» (1983)
 балеты — «Хореографические новеллы» (Тбилиси, 1965), «Берикаоба» (Тбилиси, 1974);
 оперетта «Мужья и жены» (Тбилиси, 1970);
 кантаты и вокально-симфонические поэмы — «1905» (совм. с С. Насидзе, сл. П. Грузинского, 1955), «Бессмертие» (посв. Ю. Гагарину, сл. П. Грузинского, 1971), поэма «Моя мольба» (сл. Н. Бараташвили, 1971, 2-я ред. 1977), вокально-симфонический цикл «Древнегрузинские надписи» (1978);
 для симфонического оркестра — поэма «К рассвету» (по мотивам Н. Бараташвили, 1953), «Танец-фантазия» (1959), «Симфония» (1961), хореографическая поэма «Серафита» (1965);
 торжественные увертюры: Первая (1974), Вторая (1977), «Концерт» (1977);
 для фортепиано и симфонического оркестра — концерты: Первый (1955), Второй (1965);
 для скрипки и симфонического оркестра — «Концерт» (1956);
 для струнного оркестра — «Ожидание» (1968);
 для квартета деревянных духовых инструментов — «Сюита» (1949);
 для фортепиано — «Поэма (1956)», пьесы;
 для голоса и фортепиано — романсы; хоры; песни; музыка к драм. спектаклям, в том числе «Чинчрака» Г. Нахуцришвили (1955), «Что тот солдат, что этот» Б. Брехта (1961), «Сон в летнюю ночь». В. Шекспира (1962);
 музыка к фильмам, в том числе «Приговор» (1959), «Костры горят» (1961), «Жених без диплома» (1961), «Встреча в горах» (1961), «Дата Туташхия» (совм. с Д. Кахидзе, 1976).

Награды и звания 
 заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1968)
 народный артист Грузинской ССР (1979)
 Орден Чести (1998)
 Государственная премия Грузинской ССР имени Шота Руставели (1981)
 Государственная премия Грузинской ССР имени Шота Руставели (1985)
 Почётный гражданин Тбилиси (1996)

Память 
Перед зданием Тбилисской филармонии Б. Квернадзе установлена мемориальная плита

Примечания

Ссылки 
 Музыкальный словарь
 Кино-театр. Квернадзе
 Композитор Бидзина Квернадзе будет похоронен в Дидубийском пантеоне 
 Бидзина Квернадзе на сайте КиноПоиск

Выпускники Тбилисской консерватории
Преподаватели Тбилисской консерватории
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Народные артисты Грузинской ССР
Почётные граждане Тбилиси